Bivolari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bivolari (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Bivolari (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani